Szerencsés tévedés, Gioacchino Rossini operája
Szerencsés tévedés, Gaetano Donizetti operája